Orelli stammt von Orello und ist ein alter Familienname aus Locarno, der erstmals 1181 dokumentiert ist. 1555 flüchtete ein evangelischer Teil dieser Adelsfamilie nach Zürich. Die Aufnahme in den Kreis der regierungsfähigen Geschlechter Zürichs erlangte die de facto längst durch Eheschliessungen mit diesen verbundene Familie 1679 auf Betreiben von Bürgermeister Hans Caspar Hirzel.

Namensträger 
 Aloys von Orelli (1827–1892), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Anny von Orelli (1890–1968), schweizerisch-deutsche Schauspielerin
 Baldassarre Antonio Orelli (1669–1731), Schweizer Maler
 Cleophea Pestalozzi-von Orelli (1750–1820), Schweizer Geschäftsfrau und Inhaberin eines Seidenhandels und Bankhauses

 Giorgio Orelli (1921–2013), Schweizer Schriftsteller
 Giovanni Orelli (1928–2016), Schweizer Schriftsteller
 Giuseppe Antonio Felice Orelli (1706–um 1776), Schweizer Maler

 Johann Caspar von Orelli (1787–1849), Schweizer Klassischer Philologe
 Konrad von Orelli (1788–1854), Schweizer Lehrer und Autor
 Marco von Orelli (* 1970), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Otto Schneider-Orelli (1880–1965), Schweizer Entomologe und Önologe
 Simone Orelli (um 1220–um 1291), Schweizer Soldnerführer
 Stephanie von Orelli (* 1966), Schweizer Gynäkologin
 Susanna Orelli-Rinderknecht (1845–1939), Schweizer Abstinenzlerin

Literatur

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname